Herda steht für

 Herda (Göttin), germanische Göttin
 Herda (Werra-Suhl-Tal), Ortsteil der Stadt Werra-Suhl-Tal im Wartburgkreis in Thüringen

Herda ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Herda (1887–1965), deutscher Maler
 Johannes Herda (* 1929), deutscher Lehrer, MdV, Mitglied des Hauptvorstandes der CDU
 Josef Herda (1910–1985), tschechoslowakischer Ringer
 Richard Herda-Vogel (1900–1965), deutscher Kunstmaler und Graphiker